Михаил Панафидин:
 Панафидин, Михаил Михайлович — капитан-лейтенант, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1789).
 Панафидин, Михаил Тимофеевич (1827—1876) — архитектор, академик Императорской Академии Художеств.